La liste suivante répertorie les pays en fonction de leurs droits d'importation moyens pondérés appliqués à tous les produits. Les droits à l'importation désignent les taxes perçues sur les biens, les capitaux et les services importés. Le niveau des droits de douane est un indicateur essentiel de l'ouverture d'une économie au commerce mondial. Cependant, il peut également exister des obstacles à l'importation qui ne sont pas fondés sur la levée de tarifs. Toutes les données de cet article proviennent de la banque mondiale.

Les droits d'importation sont considérés comme une des formes de protectionnisme. Le droit d'importation moyen pondéré dans les principales zones économiques en 2017 est le pourcentage suivant : République populaire de Chine : 3,83 %, Japon : 2,51 %, Union européenne : 1,79 % et États-Unis : 1,66 %. Le droit d'importation correspondant ne s'applique pas aux pays avec lesquels des accords de libre-échange ont été conclus.

Références 

Liste de pays